Хавакапа има више значења:

 Хавакапа (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хавакапа, Пуенте Гранде (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику